Der Pot Black 2007 war ein Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 2007/08. Das Turnier wurde am 6. Oktober 2007 in der Sheffield City Hall in Sheffield ausgetragen. Sieger der letzten Ausgabe des langjährig ausgetragenen Turnieres wurde der Ire Ken Doherty mit einem Finalsieg über Shaun Murphy. Das höchste Break war ein 67er-Break von Graeme Dott.

Preisgeld 
Erneut wurden 40.000 Pfund Sterling als Preisgeld ausgeschüttet, wobei ein Viertel wieder auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Wie schon in den letzten zwei Jahren wurde das Turnier im K.-o.-Format mit acht Teilnehmern ausgespielt. Jede Partie umfasste nur einen einzigen Frame; als Schiedsrichter leiteten erneut Michaela Tabb und Eirian Williams die Partien.

Finale 
Ken Doherty gewann gegen Shaun Murphy mit 71:36 das Endspiel.

Einzelnachweise 

2007
Billardturnier in Sheffield
Snookerveranstaltung 2007